El Coll del Perer és una collada situada a 1.116,5 m alt del límit dels termes comunal de la Menera, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord, i municipal d'Albanyà, de la de l'Alt Empordà, però dins de l'antic terme de Bassegoda, pertanyent a la Garrotxa.

És a l'extrem sud-oriental del terme de la Menera, al nord-est del Coll de les Falgueres i al sud-oest del Coll del Llistonar.

Bibliografia

Referències 

Colls de Bassegoda
Colls de la Menera